Raczyńskipaleis (Rogalin)
 Raczyńskipaleis (Warschau)